National Basketball Association 1993/1994 var den 48:e säsongen av den amerikanska proffsligan i basket. Säsongen inleddes den 5 november 1993 och avslutades den 24 april 1994 efter 1.107 seriematcher, vilket gjorde att samtliga 27 lagen spelade 82 matcher var.

Onsdagen den 22 juni 1994 vann Houston Rockets sin första NBA-titel efter att ha besegrat New York Knicks med 4-3 i matcher i en finalserie i bäst av 7 matcher. Det här var också den första finalserien sedan säsongen 1953/1954 som inget av finallagen gjorde över 100 poäng i någon av finalmatcherna.

All Star-matchen spelades den 13 februari 1994 i Target Center i Minneapolis, Minnesota. Eastern Conference vann matchen över Western Conference med 127-118.

Noterbart är att båda de två stora dominanterna inom NBA (Boston Celtics och Los Angeles Lakers) denna säsong missade slutspelet. Senast Boston missade slutspelet var säsongen 1978/1979 och senast LA Lakers missade var säsongen 1975/1976. De hade aldrig tidigare missat att gå till slutspel samma säsong.

Grundserien 
Not: Pos = Position i konferensen, V = Vinster, F = Förluster, PCT = Vinstprocent

Lag i GRÖN färg till en slutspelserie.
Lag i RÖD färg har spelat klart för säsongen.

Eastern Conference

Atlantic Division

Central Division 

Western Conference

Midwest Division

Pacific Division

Slutspelet
Åtta lag från den östra och den västra konferensen gick till slutspelet. Där möttes första och åttonde seedade lagen varandra, andra och sjunde lagen mötte varandra och så vidare i åttondelsfinaler (konferenskvartsfinaler). Vinnarna gick vidare där de möttes i kvartsfinalserier (konferenssemifinaler) innan det spelades semifinalserier (konferensfinaler). Åttondelsfinalserierna avgjordes i bäst av 5 matcher medan alla övriga slutspelsserier avgjordes i bäst av 7 matcher.

NBA-final 
Houston Rockets vs. New York Knicks

Houston Rockets vann finalserien med 4-3 i matcher

Källor 

NBA 1993/1994 på basketball-reference.com
Samtliga resultat under säsongen 1993/1994 på basketball-reference.com
NBA:s All-Star match 1994 på basketball-reference.com
NBA history 1993/1994 på nba.com (Engelska)

1993 i USA
1994 i USA
Basketsäsongen 1993/1994
1993/1994